Příjmení Mrštík nosí více významných osobností:

 Alois Mrštík (1861–1925) – český spisovatel a dramatik
 Božena Mrštíková-Pacasová (1876–1958) – moravská spisovatelka a překladatelka
 Vilém Mrštík (1863–1912) – český spisovatel a dramatik